|-
| 140001 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140002 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140003 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140004 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140005 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140006 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140007 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140008 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140009 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140010 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140011 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140012 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140013 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140014 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140015 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140016 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140017 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140018 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140019 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140020 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140021 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140022 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140023 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140024 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140025 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140026 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140027 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140028 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140029 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140030 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140031 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140032 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140033 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140034 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140035 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140036 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140037 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140038 - || || 18 de setembre de 2001 || Kuma Kogen || A. Nakamura
|-
| 140039 - || || 19 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 140040 - || || 19 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 140041 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140042 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140043 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140044 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140045 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140046 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140047 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140048 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140049 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140050 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140051 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140052 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140053 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140054 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140055 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140056 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140057 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140058 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140059 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140060 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140061 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140062 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140063 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140064 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140065 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140066 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140067 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140068 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140069 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140070 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140071 - || || 20 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 140072 - || || 20 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 140073 - || || 20 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 140074 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140075 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140076 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140077 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140078 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140079 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140080 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140081 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140082 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140083 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140084 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140085 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140086 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140087 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140088 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140089 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140090 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140091 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140092 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140093 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140094 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140095 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140096 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140097 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140098 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140099 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140100 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-|}

0